Travis est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
 Travis Barker, batteur du groupe Blink 182 ;
 Travis McCoy, chanteur du groupe Gym Class Heroes ;
 Travis Blake-Hall, acteur ;
 Travis Williams, acteur canadien d'origine australienne ;
 Travis Henderson, personnage du film Paris, Texas joué par Harry Dean Stanton.

Patronyme 

 Charles "Chuck" Travis, philosophe américain ;
 Juilia "June" Travis (1914-2008), actrice américaine ;
 Lewis Travis (1997-), footballeur anglais ;
 Maury Travis (1965-2002), tueur en série américain ;
 Merle Travis (1917-1983), guitariste-compositeur de picking ;
 Nancy Travis (née en 1961), actrice américaine ;
 Neil Travis, monteur américain ;
 Pete Travis, réalisateur britannique ;
 Randy Travis, chanteur de musique country ;
 Stacey Travis (1964-), actrice américaine ;
 William Travis (1809 – 1836), commandant des armées du Texas pendant le siège de Fort Alamo.

Pseudonyme 

 Travis Bürki (dit Ü), chanteur français.

Personnage de fiction 
 Travis Bickle, personnage de fiction interprété par Robert De Niro, apparaissant dans Taxi Driver.

Toponyme 

 Comté de Travis, comté du Texas aux États-Unis d'Amérique ;
 Travis Air Force Base, base aérienne américaine de la Californie.

Titres 

 Travis, série de bande dessinée française de science-fiction du scénariste Fred Duval et du dessinateur Christophe Quet ;
 Wes et Travis, série télévisée américaine créée par Paula Spence, Mike Roth 'n' Judge, Sean Szeles et Jackie Lopez diffusée du  au  sur Cartoon Network en Amérique du Nord.

Divers 
 Travis, un groupe de rock écossais,
 Travis CI, un service en ligne d'intégration continue pour des projets informatiques.

Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom américain